Ма́лков — русская, иногда еврейская фамилия.

Известные носители 
 Малков, Анатолий Александрович (род. 1981) — российский и казахстанский футболист.
 Малков, Андрей Витальевич (род. 1973) — российский хоккеист.
 
 
 
 Малков, Георгий Александрович (1913—1975) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Малков, Дмитрий Олегович (род. 1980) — украинский режиссёр и продюсер.
 Малков, Игорь Алексеевич (род. 1965) — советский конькобежец.
 Малков, Леонид Михайлович (1925—1998) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, председатель колхоза «Сущевский» Костромского района Костромской области, Герой Социалистического Труда.
 Малков, Михаил Петрович (1909—1991?) — советский учёный, специалист по технике низких температур и разделению газов.
 Малков, Николай Иванович (1923—2001) — Герой Социалистического Труда, бригадир тракторной бригады.
 
 Малков, Пётр Лукич (1924—2014) — советский и российский скульптор.
 Малков, Сергей Юрьевич (род. 1955) — российский математик, экономист.



Топоним 
 Новый Малков — упразднённая деревня в Светиловичском сельсовете Ветковского района Гомельской области Белоруссии.
 Старый Малков — упразднённая деревня в Светиловичском сельсовете Ветковского района Гомельской области Белоруссии.

См. также